Слепченко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Слепченко, Василий Рудольфович (1962—1991) — российский художник.
 Слепченко, Григорий Никитович (род. 1930) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.